W tym artykule znajduje się lista odcinków serialu Górscy ratownicy (niem. Die Bergwacht (2009–2010), Die Bergretter (od 2012)) emitowanego w Polsce na antenie Romance TV oraz przez stację TVP2. Do dnia dzisiejszego serial doczekał się 75 odcinków oraz jednego specjalnego zawartych w dwunastu sezonach.

Przegląd sezonów

Lista odcinków

Uwagi

Przypisy 

Listy odcinków seriali telewizyjnych